Мартіна Хінгіс і Анна Курнікова були чинними чемпіонками, але цього разу виступали з іншими партнерками. Хінгіс грала в парі з Марі П'єрс і вони дістались фіналу. Курнікова грала в парі з Барбарою Шетт і в півфіналі вони поступились парі Ліза Реймонд і Ренне Стаббс.

Реймонд і Стаббс виграли титул, у фіналі перемігши Хінгіс і П'єрс з рахунком 6–4, 5–7, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 
 Official Results Archive (Australian Open)

Жінки, парний розряд
2000 в австралійському спорті